Chemie-Akademie (oder Chemie Akademie) steht für:
 Allgemein eine Akademie mit dem Schwerpunkt Chemie

Konkret:
 Aka-Chemie – Akademie für die chemische und pharmazeutische Industrie, Einrichtung des Arbeitgeberverbandes Chemie Baden-Württemberg
 Chemie-Akademie (Graz), 1962 gegründete private Ausbildungsinstitution in Graz mit Kolleg und Werkmeisterschule für Chemieberufe
 Chemie-Akademie Krefeld, 2009 gegründete Bildungsinitiative für Schüler der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein